Avenida Central puede referirse a:

 Avenida Central (Ciudad de Panamá), Ciudad de Panamá, Panamá.
 Avenida Central, Managua, Nicaragua.
 Avenida Central (Real), Real, Braga, Portugal.
 Avenida Central (Santiago), Santiago de Chile, Chile.
 Avenida Central, San José, Costa Rica.
 Avenida Central, Brooklyn, Nueva York.
 Avenida Central, estación del Metro de Nueva York en Brooklyn.

Otros usos 
 Calle Central (Managua) una calle en Managua, Nicaragua.
 Calle Central (San José) una calle en San José, Costa Rica.
 Calle Central (Bayamón) una calle en Bayamón, Puerto Rico.
 Calle Central (Venice Beach) una calle en Venice Beach, California.